Иван Лендл је освојио турнир. У финалу је победио Матса Виландера резултатом 3-6, 6-1, 7-6, 6-4.

Носиоци

 'Иван Лендл (победник)
 Матс Виландер (финалиста)
 Џими Конорс (полуфинале)
 Борис Бекер (треће коло)
 Стефан Едберг (полуфинале)
 Јаник Ноа (четвртфинале)
 Андерс Јерид (прво коло)
n/a
 Кевин Карен (друго коло)
 Јоаким Нистром (четвртфинале)
 Јохан Крик (прво коло)
 Пол Анакон (прво коло)
 Бред Гилберт (треће коло)
 Томаш Шмид (треће коло)
 Андрес Гомез (четврто коло)
 Скот Дејвис ''(прво коло)
|
  Џими Аријас ''(четврто коло) 
<li> n/a
  Тијери Тулан ''(четврто коло) 
  Дејвид Пејт ''(четврто коло) 
  Јан Гунарсон ''(четврто коло) 
  Мет Ангер ''(треће коло) 
  Јакоб Хласек ''(прво коло) 
  Арон Крикстин ''(треће коло) 
  Петер Лундгрен ''(треће коло) 
  Андреас Маурер ''(прво коло) 
  Хајнц Гинтарт ''(прво коло) 
  Слободан Живојиновић ''(прво коло) 
  Либор Пимек ''(друго коло) 
  Серхио Касал ''(друго коло) 
  Мајк Лич ''(треће коло) 
  Грег Холмс ''(треће коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1986.